La saison 1972-1973 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Classement 

La Chaux-de-Fonds remporte le sixième titre de son histoire, le sixième consécutivement.

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Seconde phase

Poule de promotion

Poule de maintien



Notes et références

Notes

Références 

1972-1973
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace